Luapula (provincie), een provincie van Zambia
Luapula (rivier), een rivier op de grens tussen Zambia en Congo-Kinshasa